Василие Мицич (; ) — сербский профессиональный баскетболист. На драфте НБА 2014 года был выбран под 52-м номером клубом «Филадельфия Севенти Сиксерс».

Клубная карьера 
Начал клубную карьеру в 2010 году и до 2014 года выступал за сербский клуб «Мега».

После драфта НБА 2014 года перешёл в немецкий клуб «Бавария».  Сезон-2015/16 завершал в аренде в «Црвене звезде».

Следующий сезон-2016/17 он провёл в турецком «Тофаше». В сезоне-2017/18 Мицич представлял «Жальгирис». Затем вернулся в Турцию в «Анадолу Эфес».

Достижения

Клубные 
  Чемпион Евролиги (2): 2020/2021, 2021/2022
  Чемпион Адриатической лиги: 2015/2016
  Чемпион Литвы: 2017/2018
  Чемпион Сербии: 2015/2016
  Чемпион Турции (2): 2018/2019, 2020/2021
  Серебряный призёр чемпионата Турции: 2021/2022
  Обладатель Кубка короля Миндаугаса: 2018
  Обладатель Кубка Радивоя Корача: 2013/2014

Cборная Сербии 
  Серебряный призёр чемпионата Европы: 2017

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Мега»
Игроки БК «Бавария»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Тофаш»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки сборной Сербии по баскетболу